Запасная часть — может означать:
 Запа́сная часть — специальное формирование (воинская часть, В.ч.), организационно самостоятельная учебная и административно-хозяйственная единица всех родов войск (сил), ранее родов оружия, в Вооружённых Силах (ВС) государства, для подготовки запаса (пополнения) вооружённых сил.
 Запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта (см. также ЗИП).

См. также